Frangepán I. Miklós (1307-1339 után) vegliai gróf, V. Bertalan fia
Frangepán II. Miklós (1335-1386 után) vegliai gróf, I. Márk fia
Frangepán III. Miklós (1343-1377) vegliai gróf, III. Skinella fia
Frangepán IV. Miklós (?-1432) vegliai gróf, horvát bán, V. János fia
Frangepán V. Miklós (?-1456, vagy 1458) ozalyi gróf, IV. Miklós fia
Frangepán VI. Miklós (?-1523) terzsáci gróf, IX. Bertalan fia
Frangepán VII. Miklós (?) vegliai gróf, VII. János fia
Frangepán VIII. Miklós (?-1575, vagy 1577) terzsáci gróf, II. Kristóf fia
Frangepán IX. Miklós (?-1647) terzsáci gróf, horvát bán, I. Gáspár fia
Frangepán X. Miklós (?-1659) terzsáci gróf, V. György fia